Warren Ellis (pisarz) – brytyjski pisarz, scenarzysta komiksowy i telewizyjny
 Warren Ellis (muzyk) – australijski muzyk